Ла́рсон — скандинавская фамилия-патроним, буквально означающая «сын Ларса». Известные носители:

 Ларсон, Бри (род. 1989) — американская актриса и певица.
 Ларсон, Вульф (род. 1959) — канадский актёр.
 Ларсон, Гэри (род. 1950) — американский карикатурист.
 Ларсон, Джилл (род. 1947) — американская актриса.
 Ларсон, Джордан (род. 1986) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Ларсон, Джонатан (1960―1996) — американский композитор и драматург.
 Ларсон, Дьюи (1898—1990) — американский физик.
 Ларсон, Карл (род. 1991) — шведский футболист.
 Ларсон, Стивен — американский астроном.
 Ларсон, Франц Август (1870—1957) — шведский протестантский миссионер в Монголии, коммерсант.
 Ларсон, Эрик (1905—1988) — американский аниматор.

См. также

Примечания